N0, N00 ou N°0 est un sigle qui peut faire référence à :
 N0, un type spectral d'étoile ;
 N° 0, un album du groupe de rock français Subway sorti en 1996 ;
 Syndrome néphritique aigu (N00), d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 NO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres